Les épouses des princes de Bretagne portaient le titre de leur époux, et furent titrées selon le cas, reine ou duchesse. La Bretagne connut également six duchesses héritières qui figurent également dans la liste des rois puis ducs de Bretagne, leurs époux, comme Pierre Mauclerc ont porté le titre de baillistre, ou de duc-baillistre de Bretagne, ou plus simplement de duc, et figurent également dans la liste des ducs.

Depuis 1547, le duché de Bretagne est réuni à la couronne de France tout en subsistant jusqu'en 1789 comme État distinct avec sa chancellerie et ses institutions propres.

Épouses mortes avant que leur mari soit duc 

Certaines épouses sont mortes avant que leur mari n'hérite de la couronne de Bretagne, elles n'ont de ce fait jamais été duchesse de Bretagne. En voici la liste :

Reines et duchesses de Bretagne

Reines de Bretagne

Duchesses de Bretagne

Maison de Nantes (936-990)

Maison de Rennes (990-1072)

Maison de Cornouaille (1072-1156)

Maison de Penthièvre-Plantagenêt-Thouars (1156-1221)

Maison capétienne de Dreux (1221-1341)

Maison de Montfort (1365-1514)

Maison de Valois (1514-1547)

Généalogie

Annexes

Notes et références

Sources 
 Capet 16
 Bretagne 1
 Bretagne 2
 Bretagne 3
 Bretagne 4

Bibliographie 

 Arthur de la Borderie, Histoire de Bretagne, Plihon, Honnay, impr. Vatar, Rennes, 1896-1914 (6 vol.). Volume 1, Volume 2, Volume 3, Volume 4, Volume 5, Volume 6 consultables sur la bibliothèque numérique de l'Université Rennes 2.
 Hubert Guillotel, Acte des ducs de Bretagne (954-1148), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014 .
Mikael Bodlore-Penlaez, Bernez Jestin, Divi Kervella, Yvonig Gicquel, Emmanuel Salmon-Legagneur, Généalogie des rois et duc de Bretagne, Hil rouaned ha duged Breizh (poster), Quimper, Institut Culturel de Bretagne, Geobreizh.bzh, Office public de la langue bretonne.

Articles connexes 
Liste des rois puis ducs de Bretagne
Royaume de Bretagne
Duché de Bretagne
Liste des sépultures des souverains de Bretagne
Bannières des souverains de Bretagne
Armorial des ducs de Bretagne

Duchesse consort de Bretagne
Bretagne
Bretagne
Duché de Bretagne